Cima de Vila puede referirse:

Cima de Vila (Abadín), lugar de la parroquia de Fanoi, concello de Abadín.
Cima de Vila (Cullergondo), lugar de la parroquia de Cullergondo, concello de Abegondo.
Cima de Vila (Meangos), lugar de la parroquia de Meangos, concello de Abegondo.
Cima de Vila (Golada), lugar de la parroquia de Órrea, concello de Golada.
Cima de Vila (Alfoz), lugar de la parroquia de Bacoi, concello de Alfoz.
Cima de Vila (Amoeiro), lugar de la parroquia de Rouzós, concello de Amoeiro.
Cima de Vila (Arzúa), lugar de la parroquia de Maroxo, concello de Arzúa.
Cima de Vila (Bande), lugar de la parroquia de Cadós, concello de Bande.
Cima de Vila (Begonte), lugar de la parroquia de Damil, concello de Begonte.
Cima de Vila (Bóveda), lugar de la parroquia de Ver, concello de Bóveda.
Cima de Vila (Cangas), lugar de la parroquia de Darbo, concello de Cangas.
Cima de Vila (La Cañiza), lugar de la parroquia de Petán, concello de La Cañiza.
Cima de Vila (Carballeda de Avia), lugar de la parroquia de Faramontaos, concello de Carballeda de Avia.
Cima de Vila (A Cova), lugar de la parroquia de A Cova, concello de Carballedo.
Cima de Vila (San Salvador de Búbal), lugar de la parroquia de San Salvador de Búbal, concello de Carballedo.
Cima de Vila (Banga), lugar de la parroquia de Banga, concello de Carballino.
Cima de Vila (O Barón), lugar de la parroquia de O Barón, concello de Carballino.
Cima de Vila (Cabanelas), lugar de la parroquia de Cabanelas, concello de Carballino.
Cima de Vila (Cenlle), lugar de la parroquia de Vilar de Rei, concello de Cenlle.
Cima de Vila (Coles), lugar de la parroquia de Santo Eusebio da Peroxa, concello de Coles.
Cima de Vila (Corgo), lugar de la parroquia de Franqueán, concello de Corgo.
Cima de Vila (Goá), lugar de la parroquia de Goá, concello de Cospeito.
Cima de Vila (Muimenta), lugar de la parroquia de Muimenta, concello de Cospeito.
Cima de Vila (Covelo), lugar de la parroquia de Covelo, concello de Covelo.
Cima de Vila (Seoane do Courel), lugar de la parroquia de Seoane do Courel, concello de Folgoso do Courel.
Cima de Vila (Visuña), lugar de la parroquia de Visuña, concello de Folgoso do Courel.
Cima de Vila (Fornelos de Montes), lugar de la parroquia de Calvos, concello de Fornelos de Montes.
Cima de Vila (Friol), lugar de la parroquia de Narla, concello de Friol.
Cima de Vila (La Lama), lugar de la parroquia de A Lama, concello de La Lama.
Cima de Vila (Lama), lugar de la parroquia de Lama, concello de Láncara.
Cima de Vila (Monseiro), lugar de la parroquia de Monseiro, concello de Láncara.
Cima de Vila (Laracha), lugar de la parroquia de Caión, concello de A Laracha|Laracha.
Cima de Vila (Pedreda), lugar de la parroquia de Pedreda, concello de Lugo.
Cima de Vila (Piúgos), lugar de la parroquia de Piúgos, concello de Lugo.
Cima de Vila (Maside), lugar de la parroquia de Rañestres, concello de Maside.
Cima de Vila (Melón), lugar de la parroquia de Melón, concello de Melón.
Cima de Vila (La Merca), lugar de la parroquia de Proente, concello de La Merca.
Cima de Vila (Mesía), lugar de la parroquia de Olas, concello de Mesía.
Cima de Vila (Gullade), lugar de la parroquia de Gullade, concello de Monforte de Lemos.
Cima de Vila (Seoane), lugar de la parroquia de Seoane, concello de Monforte de Lemos.
Cima de Vila (Vilamarín), lugar de la parroquia de Vilamarín, concello de Monforte de Lemos.
Cima de Vila (Acedre), lugar de la parroquia de Acedre, concello de Pantón.
Cima de Vila (Cangas, Pantón), lugar de la parroquia de Cangas, concello de Pantón.
Cima de Vila (Cereixa), lugar de la parroquia de Cereixa, concello de Puebla del Brollón.
Cima de Vila (Ferreiros), lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de Puebla del Brollón.
Cima de Vila (Pol), lugar de la parroquia de Suegos, concello de Pol.
Cima de Vila (Puentedeva), lugar de la parroquia de Trado, concello de Puentedeva.
Cima de Vila (Portas), lugar de la parroquia de Briallos, concello de Portas.
Cima de Vila (Quintela de Leirado), lugar de la parroquia de Redemuíños, concello de Quintela de Leirado.
Cima de Vila (Quiroga), lugar de la parroquia de A Enciñeira, concello de Quiroga.
Cima de Vila (Arante), lugar de la parroquia de Arante, concello de Ribadeo.
Cima de Vila (Couxela), lugar de la parroquia de Couxela, concello de Ribadeo.
Cima de Vila (Ribas de Sil), lugar de la parroquia de Ribas de Sil, concello de Ribas de Sil.
Cima de Vila (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Fornelos, concello de Salvaterra de Miño.
Cima de Vila (Río), lugar de la parroquia de Castrelo, concello Río.
Cima de Vila (Corvelle), lugar de la parroquia de Corvelle, concello de Sarria.
Cima de Vila (Louseiro), lugar de la parroquia de Louseiro, concello de Sarria.
Cima de Vila (San Fiz de Reimóndez), lugar de la parroquia de San Fiz de Reimóndez, concello de Sarria.
Cima de Vila (Taboada), lugar de la parroquia de Piñeira, concello de Taboada.
Cima de Vila (La Teijeira), lugar de la parroquia de Lumeares, concello de La Teijeira.
Cima de Vila (Trabada), lugar de la parroquia de Trabada, concello de Trabada.
Cima de Vila (Vidal), lugar de la parroquia de Vidal, concello de Trabada.
Cima de Vila (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de A Abeleda, concello de Junquera de Ambía.
A Cima de Vila (Cerdedo-Cotobade), lugar de la parroquia de Caroi, concello de Cerdedo-Cotobade.
Cima de Vila de Abaixo, lugar de la parroquia de Vilela, concello de Taboada.
Cima de Vila de Arriba, lugar de la parroquia de Vilela, concello de Taboada.
A Cima da Vila
Cima da Vila de Santalla